Editorial Styria, editorial de llibres.
 Toponímia:
 Styria o Estíria, estat d'Àustria, corresponent amb la zona de l'Alta Estíria.
 Baixa Estíria, regió del nord-est d'Eslovènia 
 Ducat d'Estíria, ducat que va formar part del Sacre Imperi Romanogermànic fins a la seva dissolució el 1806 i de l'Imperi austrohongarès fins a la seva dissolució el 1918